Nationale Sammlung ist 
der Name einer ehemaligen deutschen rechtsextremen Gruppierung, die 1989 verboten wurde; siehe Nationale Sammlung (Deutschland)
der deutsche Name der norwegischen faschistischen Partei Nasjonal Samling der 1930er und 1940er Jahre
ein rechtsextremes Parteienbündnis für die Bundestagswahl 1953, siehe Dachverband der Nationalen Sammlung (DNS)